Hantz est un prénom, variante du prénom germanique Hans, équivalent allemand et hollandais de Jean.

Variantes 
Hantz est une variante de Hans, qui est la graphie la plus courante. Il existe également la variante Hanz.

Localisation 
En France, on trouve les patronymes germaniques Hans, Hantz et Hanz en Alsace, mais également dans le département des Vosges, au moins depuis le , grâce à l'émigration alsacienne vers ce département lorrain.

Personnalités 
 Frédéric Hantz, un footballeur français reconverti entraîneur (1966).
  (1923-2008), un survivant polonais du camp de concentration nazi d'Auschwitz qui a travaillé pendant de nombreuses années en tant que témoin.

Toponymie 
 le col du Hantz, un col français du massif des Vosges situé à .

Voir aussi

Articles connexes 
 
 

Prénom allemand
Patronyme allemand
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien